Нойштадт-ам-Майн () — община в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Нижняя Франкония. Входит в состав района Майн-Шпессарт. Подчиняется управлению Лор-ам-Майн.  Население составляет 1262 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 19,81 км². Официальный код  —  09 6 77 166.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии